Cueva del Agua puede referirse a:

Cuevas 
En España
 Cueva del Agua (Sorbas), cueva del municipio de Sorbas, en la provincia de Almería.
 Cueva del Agua (Arredondo), cueva del municipio de Arredondo, en la provincia de Cantabria.
 Cueva del Agua (Soba), cueva del municipio de Soba, en la provincia de Cantabria.
 Cueva del Agua (Badajoz), cueva del municipio de Fuentes de León en la provincia de Badajoz.
 Cueva del Agua (Cartagena), cueva del municipio de Cartagena, en la Región de Murcia.
 Cueva del Agua (Denia), cueva del municipio de Denia, en la provincia de Alicante.
 Cueva del Agua (La Línea de la Concepción), cueva del municipio de La Línea de la Concepción, en la provincia de Cádiz.
 Cueva del Agua (Tabernes), cueva del municipio de Tabernes de Valldigna, en la provincia de Valencia.
 Cueva del Agua de Tíscar, cueva del municipio de Quesada, pedanía de Tíscar, en la provincia de Jaén.

Lugares 
En España
 Cueva del Agua (Garafía), localidad del municipio de Garafía, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife.
 Cueva del Agua (Granada), localidad del municipio de Iznalloz, en la provincia de Granada.